Veit Buscher ist der Name folgender Personen:

 Veit Buscher (1531–1596), deutscher Pastor, Schulrektor in Hannover und Autor, siehe Vitus Buscher
* Veit Buscher (Rektor, II), deutscher Schulrektor in Einbeck